AFG1L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 481 амінокислот, а молекулярна маса — 54 845.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані, мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

АТФази
Мітохондріальні білки